Bauzá ist der Familienname folgender Personen:

 José Ramón Bauzá (* 1970), spanischer Politiker
 Mario Bauzá (1911–1993), kubanischer Musiker des Latin Jazz

Siehe auch:
 Bauza